Гольдман (Голдман) — єврейське прізвище. Відомі носії:
 Жан-Жак Гольдман — популярний французький шансоньє, поет, композитор, актор.
 Гольдман Олександр Генріхович — український фізик єврейського походження, академік АН УРСР (з 1929), доктор філософії Лейпцізького університету, професор політехнічного інституту та ін. вузів Києва (1921–1938).
 П'єр Гольдман () — французький ліворадикальний інтелектуал, грабіжник, письменник. 
 Гольдман Юній Семенович —  поет, письменник, журналіст.

Голдман 
 Джек Голдман — американський фізик і підприємець. 
 Емма Голдман — анархістка першої половини 20 століття.
Єврейські прізвища